Itabaiana steht für:

Orte in Brasilien:
 Itabaiana (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Itabaiana (Sergipe), Bundesstaat Sergipe 

Den Sportklub AO Itabaiana